Ел Чивите има више значења:

 Ел Чивите (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чивите (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чивите (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику